Velika nagrada Španije 1970 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 19. aprila 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 90
| 2:10:58,2
| 3
| 9
|-
! 2
| 11
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 89
| +1 krog
| 11
| 6
|-
! 3
| 18
|  Mario Andretti
| March-Ford
| 89
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 4
| 6
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 89
| +1 krog
| 15
| 3
|-
! 5
| 16
|  Johnny Servoz-Gavin
| March-Ford
| 88
| +2 kroga
| 14
| 2
|-
! Ods
| 8
|  John Surtees
| McLaren-Ford
| 76
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 61
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 43
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 33
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 31
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 10
| Vžig
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| March-Ford
| 10
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 9
| Vžig
| 8
|  
|-
! WD
| 10
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 4
| 
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! DNS
| 12
|  Piers Courage
| De Tomaso-Ford
| 0
| 
| 13
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 19
|  John Miles
| Lotus-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Jo Siffert
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  George Eaton
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Alex Soler-Roig
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1970
1970